

Cinema
The Bribe – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Robert G. Vignola
The Bribe – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Harry Solter
The Bribe – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da Lucius Henderson
Corruzione (The Bribe) – film statunitense del 1949 diretto da Robert Z. Leonard

Musica
The Bribe – album di John Zorn del 1998